Нишки споразум се може односити на:

 Нишки споразум (1189), између рашког великог жупана Стефана Немање и светог римског цара Фридриха -{I}- Барбаросе.
 Нишки споразум (1690), између Аустријанаца и турског освајача.
 Нишка споразум (јул, 1737), између Турака и аустријског освајача.
 Нишки споразум (октобар, 1737), између Аустријанаца и турског освајача.
 Нишки споразум (1739), завршетак Руско-турског рата 1735-1739.
 Нишки споразум (1914), између Краљевине Србије и Кнежевине Албаније.
 Нишки споразум (1923), између Краљевина СХС и Бугарске.
 Нишки споразум (2002), између Српске и Македонске православне цркве.

Историја Ниша